Hassinen ist der Familienname folgender Personen:

 Enna Hassinen (* 1995), finnische Stabhochspringerin
 Jani Hassinen (* 1975), finnischer Eishockeyspieler
 Pirjo Hassinen (* 1957), finnische Schriftstellerin